Фридрих Август () може да се отнася за:

 Фридрих Август I (Август II), курфюрст на Саксония (1694–1733), крал на Полша (1697–1704 и 1709–1733)
 Фридрих Август II (Август III), курфюрст на Саксония (1733–1763), крал на Полша (1734–1763)
 Фридрих Август II (Саксония), крал на Саксония (1836–1854)
 Фридрих Август III (Саксония), крал (1904–1918)

 Фридрих Август (Брауншвайг-Волфенбютел-Оелс), херцог на Оелс (1792–1805)
 Фридрих Август (Олденбург), херцог на Олденбург (1773–1785) и княжески епископ на Любек (1750–1785)
 Фридрих Август (Олденбург, велик херцог), велик херцог (1900–1918)
 Фридрих Август (Насау-Узинген), херцог (1806–1816)
 Фридрих Август (Вюртемберг-Нойенщат), херцог (1682–1716)
 Фридрих Август (Анхалт-Цербст), княз (1747–1793)